Nava del Barco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nava del Barco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Nava del Barco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar